Sothel steht für:

 Sothel, ein Ortsteil der Gemeinde Scheeßel, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen, siehe Scheeßel#Gemeindegliederung

Sothel ist der Familienname folgender Personen:

 Seth Sothel, englischer Politiker; Gouverneur der Province of Carolina